Buhari ist der Familienname folgender Personen:
 Abdul Buhari (* 1982), britischer Diskuswerfer
 Muhammadu Buhari (* 1942), nigerianischer Staatspräsident
 Syazwan Buhari (* 1992), singapurischer Fußballspieler

al-Buhari ist eine andere Schreibweise für
 al-Buchārī (810–870), islamischer Gelehrter